Choctaw
Língua choctaw

Localdiades
Choctaw (Oklahoma)
Condado de Choctaw
Ou ainda:
Choctaw Lake

Desambiguação